Ricardo Bernal puede referirse a:

 Ricardo Bernal (político) (1947), policía y exviceministro del Interior uruguayo
 Ricardo Bernal (tenor) (1970), tenor mexicano.